Айла — многозначное понятие

Известные значения:
 Айла — деревня на севере Эстонии в волости Сауэ уезда Харьюмаа.
 Айла — старая часть Акабы.
 «Айла» — кинофильм турецкого режиссёра Джана Улкая 2017 года.
 Айла — самый южный остров в архипелаге Внутренних Гебридских островов, на западе Шотландии.
 Айла (ILY) — аэропорт на острове Айла.
 Айла — одно из названий Лунной династии в Индии.
Айла — главная героиня вселенной Plastic Memories.

Персоналии 
 Айла, Сафие (1907—1998) — турецкая певица, одна из самых известных исполнительниц турецкой классической музыки.
 (род. 1988) — турецкая певица и автор песен.
 (род. 1957) — иракско-американский фотограф-самоучка.

См. также 
 ILY (жест)